Unterburger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Klaus Unterburger (* 1971), deutscher Theologe
 Maren Unterburger (* 1986), deutsche Filmeditorin
 Richard Unterburger, deutscher Judoka